Осташата — название населённых пунктов в России:

 Осташата — деревня в Краснокамск Пермского края.
 Осташата — деревня в Кунгурском районе Пермского края.